rękaw (ubiór) – element ubioru
 rękaw (tatuaż) – element tatuażu
 rękaw (wojsko) – cel do ćwiczeń strzelania artylerii przeciwlotniczej ciągniony na długiej linie za samolotem 
 rękaw lotniczy – połączenie pomiędzy samolotem i budynkiem lotniska 
 rękaw (wskaźnik wiatru) – urządzenie pokazujące kierunek i prędkość wiatru (skarpeta - wskaźnik wiatru)
 rękaw cukierniczy – narzędzie kuchenne
 Rękaw (osada) – dawna osada na Podlasiu